Суеверие

 Суеверие — предрассудок, представляющий собой веру в возможность использования/взаимодействия с какими-либо потусторонними силами (в том числе для предвещения и влияния на будущее).
 Суеверие (альбом) — (Superstition (album)) — музыкальный альбом группы «Siouxsie and the Banshees».
 Суеверие (песня) — (Superstition (song)) — песня Стиви Уандера.
 Суеверие (книга) — (Superstitious (book)) — новелла Роберта Лоуренса Стайна.
 Суеверие (фильм) — название нескольких кинопроизведений.